Àgua Branca, municipalité de l'État d'Alagoas ;
 Àgua Branca, municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Água Branca, municipalité de l'État du Piauí ;
 Àgua Branca, quartier de la municipalité de Contagem, dans l'État du Minas Gerais.